Элемент:
 Элеме́нт ( «первичная материя, стихия») — составляющая часть чего-либо (особенно — простая, не состоящая, в свою очередь, из других частей).

Одна из возможных версий происхождения этого слова — по названию начальных букв второго ряда латинского алфавита LMN.

Может означать:
 Элемент, в философии — часть, наряду с другими подобными частями, составляющая некоторое целое, например — систему или множество.
 Элемент множества или точка множества — объект, из которых состоит множество. 
 Элемент схемы (радиотехника) — составная часть схемы, которая выполняет определённую функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения (резистор, контакт реле, насос и т. п.).
 Элемент, в электротехнике — базовая единица, преобразующая химическую энергию в электрическую.

См. также 
 Псевдоэлемент — элемент второго прядка в геологии и программировании.
 Элементарные функции
 Химический элемент
 Гальванический элемент
 Логические элементы
 Стихия (алхимия)
 Элементы.ру
 Деталь (значения)
 Компонент

Примечания 

Философия
Терминология